Een staat, een gedefinieerd gebied dat gekenmerkt wordt door een geordend gezag
 De Staat der Nederlanden, de juridische term voor de overheid van het Koninkrijk der Nederlanden en Nederland als rechtspersoon
 De Belgische Staat, idem voor België
 De Staat (band), een Nederlandse rockband
 De Staat (Plato), een dialoog van Plato
 De Staat (Louis Andriessen), een muziekstuk met delen van de dialoog van Plato
 Sint Anthonisbos, een natuurgebied dat vaak Staatsbossen of kortweg De Staat genoemd wordt.
 Staat, situatie of gesteldheid waarin iets of iemand verkeert.